Kriva Reka kan syfta på:

Kriva Reka (Bulgarien), vattendrag i Bulgarien
Kriva Reka (Nordmakedonien), vattendrag i Nordmakedonien